bourrée – forma muzyczna
 bourrée – taniec ludowy